Pytanie sugerujące – w metodach badań społecznych pytanie sugerujące respondentowi odpowiedź zgodnie z zamierzoną lub niezamierzoną sugestią osoby projektującej kwestionariusz.

Przykłady pytań sugerujących:
 Większość Polaków opowiada się za przystąpieniem Polski do UE, czy Pan/Pani jest również za?
 Czy jest Pan/Pani przeciwko nadaniu większych uprawnień prezydentowi RP?

W pytaniach sugerujących występują często zwroty o zabarwieniu emocjonalnym (np.: biedny, luksusowy, głód, kryzys), które mogą narzucić respondentowi odpowiedź.

W badaniach społecznych pytanie sugerujące uznawane jest za błąd metodologiczny.

Zobacz też 
 wpływ ankieterski

sugerujące

en:Loaded question